Steinerner Turm ist der Name folgender Bauwerke:

 Steinerner Turm (Barneberg), Turmstumpf einer Warte in Barneberg (Hötensleben), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Steinerner Turm (Dortmund), Wartturm in der kreisfreien Stadt Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Steinerner Turm (Hardheim), Bergfried und letzter Überrest der Unteren Burg Hardheim, Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Steinerner Turm (Mönsheim), Bergfried der ehemaligen Diepoldsburg in Mönsheim, Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Steinturm